Сэйрэй — японские омонимичные слова, имеющие различное иероглифическое написание:

 Сэйрэй () — вид призраков в японской мифологии.
 Сэйрэй () — женский титул в сёги.